Shipman ist der Name folgender Personen:

 Ellen Biddle Shipman (1859–1950), US-amerikanische Landschaftsarchitektin
 Harold Shipman (1946–2004), britischer Mediziner und Serienmörder
 Jamar Shipman (* 1985), US-amerikanischer Wrestler, besser bekannt unter seinem Ringnamen Jay Lethal
 Madisyn Shipman (* 2002), US-amerikanische Schauspielerin
 Mark Shipman (* 1973), britischer Wasserspringer
 Nell Shipman (1892–1970), US-amerikanisch-kanadische Stummfilmschauspielerin und Filmschaffende
 Pat Shipman (* 1949), US-amerikanische Anthropologin und Sachbuchautorin

Shipman ist der Name mehrerer Orte in den USA:
 Shipman (Mississippi)
 Shipman (Illinois)
 Shipman, (Virginia)

Siehe auch
 Chipman